Kurunegala (district), district in Sri Lanka
 Kurunegala (stad), stad in Sri Lanka
 Bisdom Kurunegala, bisdom in Sri Lanka